Россманн () — фамилия.
 Россманн, Густав — немецкий архитектор и инженер-строитель из Дюссельдорфа, подпоручик запаса.
 Россманн, Майкл (1930—2019) — американский физик и микробиолог немецкого происхождения, кристаллограф и вирусолог, преподаватель.